Лох-Аркейг (, ) — озеро в Шотландии, в области Лохабер (регион Хайленд).

Озеро ледникового происхождения лежит в 16 км к северу от Форт-Уильям. Максимальная длина около 19 км (с запада на восток). Сток осуществляется в восточной части через реку Аркейг длиной около 2 км, впадающую в озеро Лох-Лохи. В озере водятся щука и форель. В отличие от большинства крупных озёр в этом районе, Лох-Аркейг не перекрыто плотиной и не используется для производства электричества.

В старину район вокруг озера являлся землёй клана МакМиллан.
В конце XVIII века северный берег озера был густонаселён, там было расположено восемь ферм - Мерлагган, Callich, Кэнихь, Kenmore, Muick, Sallachan, Crieff и Ахнасол; на южном берегу было лишь две фермы - Кинлохаркейг и Инвермалли. В 1765 году на северной оконечности озера была построена мельница.

Сегодня у восточной оконечности Лох-Аркейг лежит деревня Ахнакарри, у западной — деревня Стратан. Их соединяет однополосная дорога, проходящая по северному берегу озера.

Озеро окружено лесами, продолжаются усилия по восстановлению типичного для региона соснового каледонского леса.

Примечания 

Бассейн Атлантического океана в Европе
Озёра Шотландии
Водные объекты Хайленда